|-
| 22401 Egisto ||  || 24 februarie 1995 ||  || 
|-
| 22402 Goshi || 1995 GN || 3 aprilie 1995 ||  || 
|-
| 22403 Manjitludher || 1995 LK || 5 iunie 1995 || Siding Spring || 
|-
| 22404 - ||  || 29 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22405 Gavioliremo || 1995 OB || 19 iulie 1995 || Cavezzo || Cavezzo
|-
| 22406 - ||  || 22 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22407 ||  || 17 septembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 22408 ||  || 20 septembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 22409 - ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 22410 - ||  || 29 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22411 - || 1995 TR || 2 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22412 - ||  || 25 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22413 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22414 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22415 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22416 - ||  || 28 octombrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 22417 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22418 - ||  || 20 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22419 - ||  || 24 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22420 ||  || 28 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 22421 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22422 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22423 - ||  || 19 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22424 - ||  || 20 decembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 22425 - || 1996 AZ || 11 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22426 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22427 - || 1996 DB || 18 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22428 - || 1996 DT || 19 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22429 Jurašek ||  || 22 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 22430 - ||  || 23 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22431 - ||  || 28 februarie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 22432 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22433 - ||  || 9 aprilie 1996 ||  || S. Otomo
|-
| 22434 - ||  || 11 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22435 - ||  || 12 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22436 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22437 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22438 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22439 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22440 Bangsgaard || 1996 KA || 17 mai 1996 ||  || , 
|-
| 22441 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22442 Blaha ||  || 14 octombrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 22443 - ||  || 11 octombrie 1996 ||  || K. Endate
|-
| 22444 ||  || 15 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 22445 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 22446 - ||  || 6 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22447 - ||  || 10 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22448 - ||  || 11 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22449 - || 1996 VC || 1 noiembrie 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 22450 Nové Hrady || 1996 VN || 3 noiembrie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 22451 Tymothycoons ||  || 13 noiembrie 1996 ||  || , 
|-
| 22452 ||  || 3 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 22453 - ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 22454 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22455 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22456 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22457 ||  || 10 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 22458 - ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22459 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22460 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22461 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22462 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22463 - ||  || 11 ianuarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 22464 ||  || 4 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 22465 Karelanděl ||  || 15 ianuarie 1997 || Kleť || , 
|-
| 22466 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22467 Koharumi ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22468 - ||  || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22469 Poloniny ||  || 2 februarie 1997 ||  || , 
|-
| 22470 Shirakawa-go ||  || 9 februarie 1997 ||  || 
|-
| 22471 ||  || 2 februarie 1997 ||  || 
|-
| 22472 ||  || 6 februarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 22473 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22474 Frobenius ||  || 8 martie 1997 ||  || 
|-
| 22475 - ||  || 3 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22476 ||  || 8 martie 1997 ||  || 
|-
| 22477 - ||  || 10 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22478 - ||  || 11 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22479 ||  || 29 martie 1997 ||  || 
|-
| 22480 - ||  || 3 aprilie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 22481 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22482 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22483 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22484 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22485 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22486 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22487 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22488 - ||  || 7 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22489 Yanaka ||  || 7 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 22490 Zigamiyama ||  || 11 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 22491 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22492 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22493 - ||  || 7 aprilie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22494 - || 1997 JL || 2 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22495 Fubini ||  || 6 mai 1997 ||  || 
|-
| 22496 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22497 Immanuelfuchs || 1997 KG || 30 mai 1997 ||  || 
|-
| 22498 - ||  || 5 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22499 - ||  || 27 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22500 - || 1997 OJ || 26 iulie 1997 ||  || , 
|-